Анатолий Кретов:
 Кретов, Анатолий Алексеевич (1948—2020) — российский государственный деятель, глава Губкинского городского округа Белгородской области (1996—2019).
 Кретов, Анатолий Викторович (род. 1976) — украинский футболист.